Le Maître des Ombres est une classe de personnage de prestige pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Il s’agit d’une classe de personnage ne pouvant être atteinte que sous certaines conditions et avec un niveau minimum. C'est aussi une classe de prestige du jeu de rôle sur ordinateur Neverwinter Nights, présente à partir de l'extension Shadows of Undrentide. Dans l'univers des Royaumes oubliés, il s'agit également d'une race de métamorphes originaires du plan de l'ombre.

Description

Classe de prestige 
Le Maître des Ombres est un personnage difficile à cerner, il évolue constamment entre les mondes des ombres et de la lumière (au propre comme au figuré). Généralement le deviennent Roublards, Bardes, Moines, mais d’autres classes peuvent s’y intéresser. Bien que cette classe semble refléter le Mal, il n’en est rien et l’on trouve autant de Maîtres des Ombres bons que mauvais.

Maîtres dans l’art de la discrétion, ils disposent de tout un éventail de capacité qu’ils acquièrent au fur et à mesure de leur progression. Parmi ces capacités on peut citer celle dite de Discrétion totale, qui leur permettent de se camoufler dans une ombre et ce même en étant observés, ce pouvoir est un pouvoir surnaturel. Ils peuvent également appeler un Compagnon d’ombre, c'est-à-dire une créature morte vivante qui l’assiste fidèlement et n'est pas révocable par les moyens conventionnels. Ce mort-vivant possède l'alignement de son maître et évolue avec lui. Une autre des capacités des maîtres des ombres est la téléportation de zone d’ombres en zones d’ombres, tout en restant dans sa discrétion. Au fur et à mesure de son évolution, un Maître des Ombres apprend à s'envelopper d'ombres pour se prémunir des attaques adverses, cette capacité augmentant au fil des niveaux.

Les Archers des Ombres (ou Archers d'Ombre) sont à la fois un peuple et une variante des Maîtres des Ombres, mais spécialisés dans les attaques à distance. Ils ne bénéficient pas des capacités Appel du Compagnon d'Ombre et Ombres Illusoires mais gagnent à la place Bouclier d'Ombre (comme l'Adepte des Ombres) ainsi que la capacité Flèche d'Ombre (comme Flèche de Phase ou Pluie de Flèches de l'Archer-Mage mais avec une portée maximum de 12 mètres). Les Archers des Ombres vivent en Haute-Forêt, essentiellement au pieds des Monts Étoilés ou aux Pics Perdus. Il s'agit probablement des descendants des elfes rescapés du royaume défunt d'Eaerlann, des métissés elfes des bois/elfes de la lune qui avaient fui autrefois vers Eternelle Rencontre et sont revenus rétablir leur ancienne cité. En enquêtant sur ses origines Arkane vivra un certain temps avec eux. Les Archers des Ombres sont souvent bi-classés Roublard voire multiclassés Archer-Mage et ont une poignée d'Adeptes des Ombres comme classe dirigeante. Ils se reconnaissent entre eux grâce à une gemme d'ombre qu'ils portent tous autour du cou.

Créature 
En outre, les maîtres des ombres sont également des métamorphes, appelés aussi Malaugryms et issus du plan de l'ombre. D'un nombre relativement faible, et ce grâce entre autres à Elminster et les Sept Sœurs, leur ambition est de dominer Féérune. Pour le moment, tenus en échec par l'archimage, ils se contentent d'enlever des magiciens et magiciennes humanoïdes afin de se reproduire, et de fomenter complots sur complots. 

Ces métamorphes semblent immortels, mais ils souffrent semble-t-il d'une maladie débilitante avec l'âge, et c'est sans doute pour cela que leur chef, qui se fait appeler le Maître de l'Ombre, se fait régulièrement remplacer par un individu plus jeune et plus fort. Ces métamorphes peuvent prendre toutes les formes possibles, aussi est-il très difficile de les repérer, mise à part leurs iris dorés caractéristiques de toutes leurs formes de métamorphose.

Voir aussi 
 Classe de personnage

Créature de Donjons et Dragons